Alberto Cortez ist der Name folgender Personen:

* Alberto Cortez (Sänger, 1929) (El Original; * 1929), peruanisch-spanischer Sänger
 Alberto Cortez (Sänger, 1940) (1940–2019), argentinischer Singer-Songwriter
 Alberto Cortez (Boxer), argentinischer Boxer